

Innenminister Freistaat Thüringen 

Innen
!
Thuringen